Malmöhus (kasteel), een kasteel in de Zweedse stad Malmö
 Malmöhus (wijk), een wijk in het stadsdeel Centrum van de Zweedse stad Malmö